Het taekwondotoernooi in de klasse tot 49 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op woensdag 8 augustus 2012.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen 

1 Gewonnen na verlenging

Bronvermelding 
  Loting

Vrouwen 49kg